Olaszország
Tovo di Sant’Agata, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Tovo San Giacomo, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében